McNish ist der Familienname folgender Personen:
 Allan McNish (* 1969), schottischer Automobilrennfahrer
 Harry McNish (1874–1930), schottischer Schiffszimmermann

Sonstiges:
 McNish Island, Insel vor der Südküste Südgeorgiens, Südatlantik